Distrito de Arras es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Paso de Calais (en francés Pas-de-Calais), de la región de Norte-Paso de Calais. Cuenta con 20 cantones y 397 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Arras son:
 Cantón de Arras-Nord
 Cantón de Arras-Ouest
 Cantón de Arras-Sud
 Cantón de Aubigny-en-Artois
 Cantón de Auxi-le-Château
 Cantón de Avesnes-le-Comte
 Cantón de Avion
 Cantón de Bapaume
 Cantón de Beaumetz-lès-Loges
 Cantón de Bertincourt
 Cantón de Croisilles
 Cantón de Dainville
 Cantón de Heuchin
 Cantón de Marquion
 Cantón de Le Parcq
 Cantón de Pas-en-Artois
 Cantón de Rouvroy
 Cantón de Saint-Pol-sur-Ternoise
 Cantón de Vimy
 Cantón de Vitry-en-Artois

Comunas

Véase también 
 Cantones de Paso de Calais
 Comunas del Paso de Calais

Enlaces externos 
 Arras sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Arras